Chiavari è un cognome italiano poco diffuso, soprattutto in Italia centrale, Lombardia e Liguria. Conta non più di dieci dozzine di nuclei.

Etimologia 
Da chiavàri quelli che lavorano chiavi di ferro, serrature o chiavature con le loro parti (Libro di commercio della compagnia Tolomei).

Varianti 
Clavarino (dal latino clavis ovvero chiave).

Persone famose 
 Gerolamo Chiavari doge di Genova nel biennio 1583 - 1585
 Giovanni Luca Chiavari doge di Genova nel biennio 1627 - 1629

Altro 
Lo Stemma della Corporazione dei Chiavàri è: di rosso alle due chiavi d'oro addossate con gli ingegni in giù; lo Stemma della Famiglia Chiàvari è simile affrontate con gli ingegni in su.

Altri progetti 

Cognomi italiani